Australia
Hyde Park – parco di Sydney
 Regno Unito
Hyde Park – parco di Londra
 Stati Uniti d'America
Hyde Park – quartiere di Chicago, Illinois
Hyde Park – quartiere di Boston, Massachusetts
Hyde Park – città della Contea di Dutchess, New York
Hyde Park – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania
Hyde Park – città della Contea di Cache, Utah
Hyde Park – città della Contea di Lamoille, Vermont